Wincenty Kraiński (ur. 1786, zm. 1882) – polski pisarz i pedagog, uczestnik powstania listopadowego, wolnomularz.
 Wincenty Kraiński (ur. 1844, zm. 1924) – szlachcic, ziemianin, doktor praw, poseł na Sejm Krajowy Galicji VII i VIII kadencji.